Le nom de bataille d'Anéfif ou bataille d'Anéfis peut désigner plusieurs batailles de la guerre du Mali : 
 la première bataille d'Anéfif, dont les premiers combats ont eu lieu les 24 et  entre le MNLA et le MUJAO ou le MAA et surtout les 17 et  à nouveau entre le MNLA (et la France ?) et le MUJAO ou le MAA ;
 la seconde bataille d'Anéfif, qui s'est déroulé le  entre l'armée malienne et le MNLA.
 la Bataille d'Anéfis (2014)
 la Bataille d'Anéfis (2015)

Anéfif
Anéfif
Anéfif
Anéfif
2013 au Mali